W swojej historii Egipt opierał się na wielu konstytucjach:

 Konstytucja Egiptu (1923)
 Konstytucja Egiptu (1956)
 Konstytucja Egiptu (1964)
 Konstytucja Egiptu (1971)
 Konstytucja Egiptu (2012)
 Konstytucja Egiptu (2014)